Ingenio (Puerto Rico), een plaats in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 Ingenio (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Las Palmas